Als Europameisterschaft 1999 oder EM 1999 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1999 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1999 in Italien
 Basketball-Europameisterschaft 1999 in Toulouse, Clermont-Ferrand, Antibes und Dijon (Frankreich)
 Biathlon-Europameisterschaften 1999 in Ischewsk (Russland)
 Bob-Europameisterschaft 1999 in Winterberg (Deutschland)
 Crosslauf-Europameisterschaften 1999 in Velenje (Slowenien)
 Curling-Europameisterschaft 1999 in Chamonix (Frankreich)
 Dreiband-Europameisterschaft 1999 in Porto (Portugal)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1999 in Prag (Tschechien)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1999 in Heerenveen (Niederlande)
 Faustball-Europameisterschaft der Frauen 1999 in Alzenau (Deutschland)
 Fechteuropameisterschaften 1999 in Bozen (Italien)
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 1999 in Schweden
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1999 in Tschechien
 U-18-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 1999 in Åhus, Bromölla und Kristianstad (Schweden)
 Futsal-Europameisterschaft 1999 in Granada (Spanien)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1999 in A Coruña (Spanien)
 U-18-Handball-Europameisterschaft der Männer 1999 in Portugal
 U-17-Handball-Europameisterschaft der Frauen 1999 in Deutschland
 Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 1999 in Padua (Italien)
 Feldhockey-Europameisterschaft der Damen 1999 in Köln (Deutschland)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 1999 in Slagelse (Dänemark)
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 1999 in Iserlohn (Deutschland)
 IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 1999
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 1999 in Zandvoorde, Ostende und Middelkerke (Belgien)
 Judo-Europameisterschaften 1999 in Bratislava (Slowakei)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 1999 in Zagreb (Kroatien)
 Karate-Europameisterschaft 1999 in Euböa (Griechenland)
 Leichtathletik-U23-Europameisterschaften 1999 in Göteborg (Schweden)
 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf 1999 in Drzonków (Polen) und Tampere (Finnland)
 Motorrad-Europameisterschaft 1999
 Poolbillard-Europameisterschaft 1999 in Posen (Polen)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1999 in Kielce (Polen)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1999 in Budapest (Ungarn)
 Ringer-Europameisterschaften 1999 in Sofia (Bulgarien), Minsk (Belarus) und Götzis (Österreich)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1999 in Szczyrk (Polen)
 Europäische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1999 in Batumi (Georgien)
 Schwimmeuropameisterschaften 1999 in Istanbul (Türkei)
 Kurzbahneuropameisterschaften 1999 in Lissabon (Portugal)
 Shorttrack-Europameisterschaften 1999 in Oberstdorf (Deutschland)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1999 in Enschede (Niederlande)
 EBSA U19-Snookereuropameisterschaft 1999 in Kalisz (Polen)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1999 in Linz (Österreich)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 1999 in Palma (Spanien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1999 in Rom und Perugia (Italien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1999 in Wien und Wiener Neustadt (Österreich)
 Wasserball-Europameisterschaft 1999 in Florenz und Prato (Italien)
 Wildwasserrennsport-Europameisterschaften 1999 in Kobarid (Slowenien)

!Europameisterschaften
1999